

Anno 
 312 o 312 a.C.

Codici 
 312 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Tsingtao field station, nelle Xisha Islands, in Cina meridionale

Matematica 
 312 – numero